Чемпионат мира по футболу 1978 был 11-м чемпионатом мира по футболу. Турнир проходил в Аргентине в июне 1978 года. Чемпионом мира по футболу впервые стала сборная Аргентины.

Этот турнир был ознаменован противостояниями, внутренней политикой, предполагаемым вмешательством и договорными матчами со стороны авторитарного правительства аргентинской военной хунты, которое использовало этот чемпионат как возможность для националистической пропаганды и для представления относительно нового военного режима, чтобы добиться легитимности в мире.

Выбор места проведения 
Аргентина была выбрана в качестве принимающей страны 6 июля 1966 года на Конгрессе ФИФА в Лондоне. Главный конкурент — Мексика сняла свою заявку после того, как двумя годами ранее получила право проведения чемпионата 1970 года.

Логотип турнира основан на фирменном жесте президента Аргентины Хуана Перона: приветствие толпы с вытянутыми над головой руками. Это был один из самых известных популистских образов Перона. Дизайн был создан в 1974 году, за два года до военного переворота 1976 года. Военное руководство знало, что логотип чемпионата мира символизирует жест Перона, и пыталось изменить его. К этому моменту дизайн уже был широко коммерциализирован и товар уже был произведён: принудительная модификация «вызовет море судебных исков против страны», поэтому у военных не было другого выбора, кроме как отказаться от своих попыток противостоять этому.

Денежные затраты на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу оценивались в 700 миллионов долларов, включая строительство трёх новых стадионов и реконструкцию трёх других, строительство пяти пресс-центров, новую систему связи стоимостью 100 миллионов долларов и улучшения транспортных систем.

Отборочный турнир 

В отборочном турнире впервые в истории приняли участие свыше 100 сборных. Сборная Аргентины получила автоматическую путёвку в финальный турнир как представители страны-организатора, а сборная ФРГ — как действующие чемпионы мира.

Впервые в финальном турнире приняли участие Иран и Тунис. Австрия прошла отбор впервые с 1958 года, а Франция, Испания и Венгрия — с 1966 года.

Участники финального турнира 

АФК и ОФК (1)
 
КАФ (1)
 

КОНКАКАФ (1)
 
КОНМЕБОЛ (3)
  (хозяева)
 
 

УЕФА (10)

Города и стадионы 
Пять городов принимали турнир:

Составы

Судьи 

АФК

 Фарук Бузо
 Джафар Намдар
 Авраам Кляйн

КАФ
 Юссу Ндиайе
КОНКАКАФ
 Альфонсо Гонсалес Арчундиа
КОНМЕБОЛ

 Рамон Баррето
 Арналдо Сезар Коэльо
 Анхель Норберто Коэресса
 Сесар Ороско
 Хуан Сильваньо

УЕФА

 Фердинанд Биверси
 Чарльз Корвер
 Жан Дюбаш
 Ульф Эрикссон
 Антониу Гарриду
 Джон Гордон
 Серджо Гонелла
 Алойзи Яргуз
 Эрих Линемайр
 Душан Максимович
 Анхель Франко Мартинес
 Карой Палотаи
 Патрик Партридж
 Адольф Прокоп
 Николае Райня
 Франсис Рион
 Клайв Томас
 Робер Вюрц

Формат 
Формат турнира остался таким же, как и 4 года тому назад в ФРГ: 16 команд, пробившихся в финальную часть турнира, были поделены на 4 группы. За победу начислялось 2 очка, в случае ничьей — по одному очку. В случае равенства очков, для определения итогового места в группе учитывалась разница забитых и пропущенных мячей. Первые две команды из каждой группы проходили во второй раунд, где команды также разделялись на 2 группы по 4 команды. Победители групп второго раунда попадали в финал, а занявшие вторые места — играли матч за 3-е место. На этом чемпионате мира впервые была предусмотрена серия послематчевых пенальти в случае ничьей в основное и дополнительное время, однако и матч за 3-е место, и финальный поединок определили победителей до истечения 120 минут игры, поэтому на практике серия пенальти не была использована. Лишь на следующем Чемпионате мира 1982 года в полуфинальном матче между Францией и ФРГ серия пенальти впервые определит победителя.

Первый раунд 

Первый раунд не обошёлся без сенсаций. В группе № 2 сборная Польши финишировала в своей группе на первом месте, обойдя действующих чемпионов мира сборную ФРГ. Определённый сюрприз преподнесла сборная Туниса, уверенно обыграв в первом матче сборную Мексики, став тем самым первой африканской командой в истории чемпионатов мира, одержавшей победу в матче финальной стадии. Кроме того, сборная Туниса сумела сыграть вничью со сборной ФРГ, но в группе заняла третье место и покинула чемпионат.

В группе № 4 сборная Перу заняла первое место, обыграв сборную Шотландии 3:1 и дебютанта финальной части сборную Ирана (4:1), а также сыграв вничью со сборной Нидерландов, которая в итоге заняла в этой группе второе место. В составе перуанцев вновь, как и 8 лет назад, блистал полузащитник Теофило Кубильяс, забив 2 мяча в ворота сборной Шотландии и оформив хет-трик в матче с одним из дебютантов финальной части сборной Ирана. Полузащитник сборной Шотландии Вилли Джонстон был уличён в применении запрещённых стимуляторов и был дисквалифицирован.

Ещё одна сенсация случилась в группе № 3, в которой сборная Австрии финишировала на первом месте, опередив трёхкратных чемпионов мира сборную Бразилии. Австрийцы обыграли сборную Испании 2:1 и сборную Швеции 1:0, в то время как бразильцы сыграли с этими же командами вничью 0:0 и 1:1 соответственно. Очень много споров вызвал ничейный матч со шведами. На последней минуте матча бразильцы заработали угловой и сначала долго решали кто будет его подавать, затем боковой судья попросил передвинуть мяч на линию углового, однако и на сей раз бразильцы не смогли выполнить подачу углового, так как бразильский игрок Рейналдо слишком активно мешал шведскому вратарю Ронни Хельстрёму, который попросту отмахнулся от Рейналдо. Главный судья матча Клайв Томас был вынужден вмешаться и успокоить игроков. Наконец подача углового состоялась, и бразильский полузащитник Зико головой замкнул передачу, забив победный гол. Тем не менее тут же выяснилось, что во время полёта мяча в штрафную, буквально за секунду до гола, Клайв Томас дал свисток об окончании встречи. Бразильские игроки окружили валлийца, требуя засчитать гол, однако судья был непреклонен, матч завершился вничью, а Клайв Томас первым поспешил покинуть поле. В итоге для выхода в следующий раунд бразильцам нужно было во что бы то ни стало обыгрывать сборную Австрии. С большим трудом им это удалось, матч завершился со счётом 1:0, и сборная Бразилии заняла второе место.

В группе № 1 играли между собой сборные Италии, Аргентины, Венгрии, Франции, и она по праву считалась «группой смерти». Французы и венгры проиграли свои матчи итальянцам и аргентинцам и лишились шансов на выход из группы. В заключительном матче хозяева чемпионата сборная Аргентины решали со сборной Италии судьбу 1 и 2 места. Итальянцы выиграли 1:0, благодаря голу Роберто Беттеги, и заняли первое место. В ничего не решающем матче Франция — Венгрия произошёл инцидент, из-за которого начало матча было отложено, так как обе команды прибыли на матч в форме одинакового белого цвета. В итоге игроки сборной Франции провели матч в форме клуба Атлетико Кимбейра.

Второй раунд 
Группа А состояла полностью из европейских сборных (Нидерландов, Италии, ФРГ и Австрии). В первом туре голландцы растерзали сборную Австрии со счётом 5-1, а ФРГ и Италия сыграли вничью 0-0. Во втором туре Нидерланды играли с ФРГ и имели на немцев зуб за поражение в финале 1974 года. На этот раз немцы дважды вели в счёте, но футболисты Нидерландов оба раза отыгрывались и матч закончился голевой ничьей 2-2. Итальянцы же обыграли сборную Австрии 1:0. Перед последнем туром сборная ФРГ ещё сохраняла теоретические шансы занять 1 или 2 место. Для этого им нужно было обыграть потерявшую все шансы сборную Австрии. Однако, игроки сборной Австрии сумели настроиться на этот принципиальный для них матч и обыграли сборную ФРГ 3:2, что привело к вылету сборной ФРГ из борьбы за медали. Этот матч известен в истории футбола, как «Кордовское чудо». Команды Нидерландов и Италии по сути играли матч за выход в финал. В первом тайме голландский защитник Эрни Брандтс отправил мяч в собственные ворота и Италия повела 1:0, однако, во втором тайме он же пушечным ударом с дальней дистанции сравнял счёт, а затем дальний удар Ари Хана установил окончательный счёт — 2:1 в пользу сборной Нидерландов, которые вышли в финал во второй раз подряд. Защитник Нидерландов Эрни Брандтс стал первым футболистом в истории мировых первенств по футболу, который в одном матче забивал как в свои, так и в чужие ворота. Сборная Италии, во многом благодаря победе Австрии над ФРГ, стала второй в группе и получила право сыграть матч за третье место.

Во второй группе основное сражение за 1—2 места было между хозяйкой чемпионата сборной Аргентины и трёхкратным чемпионом мира сборной Бразилии. Очная встреча между ними завершилась безголевой ничьей. Перед последним туром Бразилия и Аргентина имели одинаковое количество очков, но разница забитых и пропущенных мячей была лучше у трехкратных. В последнем матче они уверенно обыграли сборную Польши 3:1. Для того чтобы занять первое место, Аргентине необходимо было побеждать сборную Перу с разницей не менее 4-х мячей. После первого тайма Аргентина вела 2:0, а во втором тайме Леопольдо Луке и Марио Кемпес в течение минуты забили голы, сделав счёт, необходимый сборной Аргентины. Несмотря на это, футболисты не стали искушать судьбу, удерживая результат, и забили обескураженным перуанцам ещё дважды, установив окончательный счёт 6:0, который вывел хозяев первенства в финал. После этого матча бразильцы заявляли, что футболисты сборной Перу могли сдать матч. Официального расследования не проводилось, однако скандалы вокруг некоторых подозрительных результатов на двух последних чемпионатах мира привели к тому, что новый регламент проведения чемпионатов мира смог продержаться только два турнира, и Чемпионат мира по футболу 1982 в Испании в итоге проводился уже по другой формуле.

Результаты

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Второй раунд

Группа A

Группа B

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
6 голов
  Марио Кемпес

5 голов
  Роб Ренсенбринк
  Теофило Кубильяс

4 гола
  Леопольдо Луке
  Ханс Кранкль

3 гола
  Дирсеу
  Роберто Динамит
  Карл-Хайнц Румменигге
  Паоло Росси
  Джонни Реп

Неофициальные рекорды 
 Забит 1000-й гол на чемпионатах мира — Роб Ренсенбринк (Нидерланды) в матче против команды Шотландии на 34-й минуте.

Примечания

Ссылки 
 1978 FIFA World Cup on FIFA.com
 Детали на RSSSF
 Чемпионат мира в Аргентине 1978 года: противоречивый триумф хозяев, окутанный тайнами и скандалами
 ЧМ-1978

Чемпионат мира по футболу 1978
1978